Леа́ндро Романьо́ли (; род. 17 марта 1981) — аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Многолетний капитан клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро». В 2018 году завершил карьеру футболиста.

Клубная карьера 
Леандро Романьоли начал профессиональную карьеру футболиста в 17-летнем возрасте в «Сан-Лоренсо». Его отец также был профессиональным футболистом. Довольно быстро Леандро стал игроком основы и за 6 лет выиграл со «святыми» три титула, в том числе два международных — чемпиона Аргентины 2001 (Клаусура), победителя Кубка Меркосур 2001 и Южноамериканского кубка 2002.

В начале 2005 года Романьоли был продан за 3,27 млн $ в мексиканский «Веракрус», где провёл лишь один чемпионат (Клаусуру 2005) и после этого отправился в Португалию. Полсезона Романьоли выступал за «Спортинг» на правах аренды, а затем лиссабонская команда выкупила его контракт. В составе «львов» Леандро трижды становился вице-чемпионом Португалии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны. В августе 2009 года полузащитник вернулся в родную команду, которая заплатила за трансфер 2 млн $. На Пипи претендовал также бразильский «Флуминенсе», но игрок заявил о том, что он отдал предпочтение именно «команде своего сердца».

В сезоне 2011/12 Сан-Лоренсо был вынужден бороться за выживание в специально турнирной таблице вылета, формирующейся на основе трёх последних сезонов. В конце чемпионата ряд вдохновенных матчей, которые провёл Романьоли, в том числе забитые им голы и результативные передачи, помогли «Святым» зацепиться за спасительное место. После этого игрок приобрёл у болельщиков статус «живой легенды», а «Сан-Лоренсо» в 2013 году выиграл титул чемпионов турнира Инисиаль.

В 2014 году «красно-синие» вместе со своим капитаном дошли до стадии полуфинала Кубка Либертадорес. В первой игре они забили пять безответных голов в ворота «Боливара», практически обеспечив себе первый в истории клуба выход в финал главного континентального клубного турнира. Первые два гола Мауро Матос и Эмануэль Мас забили после идеальных навесов в исполнении Романьоли.

В середине 2014 года Леандро Романьоли подписал предварительное соглашение о переходе в бразильскую «Баию». Последний день трансферного окна в Бразилии — 16 августа — совпадает с датой ответного финального матча Кубка Либертадорес 2014 и, если у Романьоли не будет дисквалификации или травмы, то именно этот матч мог стать его последним в футболке «Сан-Лоренсо». Однако после победы в главном южноамериканском турнире Романьоли принял решение остаться в стане «святых», поскольку переход в бразильскую команду лишил бы его возможности сыграть на клубном чемпионате мира. Романьоли выплатил «Баии» неустойку в размере 250 тыс. долларов США, причём часть этих расходов, по договорённости с игроком, взял на себя «Сан-Лоренсо».

7 июня 2018 года Леандро Романьоли объявил о завершении карьеры футболиста. Сразу же было объявлено о назначении Романьоли на должность управляющего клуба.

В сборной 
В 2001 году Романьоли стал чемпионом мира среди молодёжных сборных (до 20 лет). В команде, в которой его партнёрами были такие игроки как Николас Бурдиссо, Хавьер Савиола, Максимильяно Родригес и Андрес Д’Алессандро, Романьоли был игроком основного состава. Он вышел в основе и в финальном матче против Ганы (3:0), на 70-й минуте ему на замену вышел Мауро Росалес. В основной сборной Аргентины Романьоли сыграл только в одном матче — 8 февраля 2003 года он вышел на замену Федерико Инсуа в товарищеской игре против США, а аргентинцы победили 1:0.

Титулы и достижения 
  Чемпион Аргентины (2): 2001 (Клаусура), 2013 (Инисиаль)
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2015
  Обладатель Кубка Португалии (2): 2006/07, 2007/08
  Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2007, 2008
  Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2014
  Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2002
  Обладатель Кубка Меркосур (1): 2001
 Чемпион мира среди молодёжи (1): 2001

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ceroacero

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Футбольные функционеры Аргентины